El Ángel kan syfta på följande:
 El Ángel de la Independencia, ett monument i Mexico City

Goegrafi

Ecuador 

 El Ángel, Ecuador, ort, Carchi,

Mexiko 

 El Ángel, Mexiko, ort, Comalcalco, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar